Емил Добринов Петров (роден на 19 юни 1996 г.) е български футболист, който играе като десен защитник за Литекс (Ловеч).

Източници 
 Сайт на Спартак Плевен
 Профил на играча в Sportal.bg 
 Емил Петров премина в Спартак

Български футболисти
Футболисти на Литекс (Ловеч)
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)
Футболисти на Локомотив (Мездра)
Футболисти от Академия Литекс